Kabaré, szórakoztató színházi produkció
 Kabaré, szórakoztató színház
 Kabaré (1966), John Kander és Fred Ebb musicalje
 Kabaré (1972), Bob Fosse filmje